Рыхта (Киевская область) — село, входит в Вышгородский район Киевской области Украины.
 Рыхта (Хмельницкая область) — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.